Believe – Cher 23. nagylemeze
 Believe – Cher kislemeze
 Believe (Gyima Bilan-dal)
 Believe (Ian Van Dahl-dal)